Shiba –  quartiere di Minato a Tokyo
 Shiba (razza canina) –  razza canina di origine giapponese
 clan Shiba –  clan giapponese discendente dallo Seiwa Genji
 Ryōtarō Shiba – scrittore giapponese
 Shiba – nome maschile giapponese
 parco di Shiba – parco cittadino di Tokyo